Sausseuzemare-en-Bray, Seine-Maritime, voormalige gemeente
 Sausseuzemare-en-Caux, Seine-Maritime